Il singolare del Newsweek Champions Cup and the Evert Cup 1999 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1999.

Mark Philippoussis ha battuto in finale Carlos Moyá 5–7, 6–4, 6–4, 4–6, 6–2.

Teste di serie
Le prime 8 teste di hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Newsweek Champions Cup and the Evert Cup 1999
ATP Tour 1999